Hedylidae — семейство чешуекрылых из надсемейства Papilionoidea.

Классификация 
В свою очередь в состав семейства входит единственный род Macrosoma (Hübner, 1818). Типовой вид — Macrosoma tipulata (Hübner, 1818).

Ранее семейство Hedylidae рассматривалось в качестве трибы в составе семейства Пяденицы (Geometridae): Oenochrominae. Prout полагал, что они могли быть выделены в отдельное семейство. Scoble сначала полагал, что эти бабочки возможно составляют родственную группу для Papilionoidea. Вейнтроб и Миллер привели доводы против этого размещения. Молекулярные исследования в 2005 году, основанные на образцах 57 таксонов, трех генах и 99 морфологических знаках, доказало родство этой группы с Hesperioidea + Papilionoidea. Бабочки отличаются наличием признаков представителей обеих групп.

Ареал 
Представители семейства встречаются на юге Центральной Америки, в Южной Америке через Амазонку из южного Перу до центральной Боливии и юго-западной Бразилии. В бассейне Карибского моря они также обитают на Кубе, Ямайке и Тринидаде.

Список видов 
 Macrosoma albida
 Macrosoma albifascia
 Macrosoma albimacula
 Macrosoma albipannosa
 Macrosoma albistria
 Macrosoma amaculata
 Macrosoma bahiata
 Macrosoma cascaria
 Macrosoma conifera
 Macrosoma coscoja
 Macrosoma costilunata
 Macrosoma hedylaria
 Macrosoma heliconiaria
 Macrosoma hyacinthina
 Macrosoma intermedia
 Macrosoma klagesi
 Macrosoma lamellifera
 Macrosoma leptosiata
 Macrosoma leucophasiata
 Macrosoma leucoplethes
 Macrosoma lucivittata
 Macrosoma minutipuncta
 Macrosoma muscerdata
 Macrosoma napiaria
 Macrosoma nigrimacula
 Macrosoma paularia
 Macrosoma pectinogyna
 Macrosoma rubedinaria
 Macrosoma satellitiata
 Macrosoma semiermis
 Macrosoma stabilinota
 Macrosoma subornata
 Macrosoma tipulata
 Macrosoma uniformis
 Macrosoma ustrinaria

Примечания 

Семейства насекомых